Hát – dawna nazwa rzeki Đáy w Wietnamie.
 Hat – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu
 hat – kapturek, część rękojeści dżojstika.
 Hať – wieś w Czechach.
 HAT – enzym, acetylotransferaza histonów